Пётр Сытин:
 Сытин, Пётр Васильевич (1885—1968) — русский историк и краевед.
 Сытин, Пётр Петрович (?—1790) — русский полковник.